Eric Wainaina ist der Name folgender Personen:

* Eric Wainaina (Musiker) (* 1973), kenianischer Musiker
 Eric Wainaina (* 1973), kenianischer Langstreckenläufer, siehe Erick Wainaina